TJG steht für:
 Theater Junge Generation
 Warukin Airport (IATA-Code), Flughafen von Warukin, Distrikt Tanta (Tabalong), Regency Tabalong, Provinz Kalimantan Selatan, Indonesien

tjg steht für:
 Tunjung (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Barito-Sprachen

Abkürzung